een ander woord voor pantoffel;
 remslof, een wig om rijdende voertuigen op hun plaats te houden;
 grootverpakking, zoals een slof sigaretten;
 bijvoeglijk naamwoord voor krokante etenswaren die door vocht zacht zijn geworden (voornamelijk Nedersaksisch); ander woord: "bol" (dialect)
 slof (gebak), een langwerpig baksel met daarbovenop een vulling
 het deel van een strijkstok het dichtst bij de hand;
 een rechthoekige langwerpige spanen hengselmand (met name voor fruit) met een inhoud van 2 tot 2½ kilogram;
 een bak waaruit speelkaarten worden gepakt, in het Frans sabot (klomp), in het Engels shoe.

Het meervoud van slof,
 sloffen (loop), een manier van lopen.

Zie ook 
 Zie ook uitdrukkingen en gezegden met slof